In 2022 werd het 112de Campeonato Paraibano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraíba. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 3 februari tot 21 mei. Campinense werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Kwartfinale
 Eerste wedstrijd

 Tweede wedstrijd

Halve finale en finale
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraibano
Paraib